Neuve-Église (« Neukirch » en alsacien) : commune française du Bas-Rhin
 Neuve-Église (« Nieuwkerke » en néerlandais) : section de la commune belge de Heuvelland en province de Flandre-Occidentale

Voir aussi 
 
 Flins-Neuve-Église : commune française ;
 Nouvelle-Église : commune française.